

Accezioni comuni 
 Sega – strumento da taglio
 Sega – termine colloquiale basso con cui si indica l'atto della masturbazione maschile

Geografia 
 Sega di Ala – frazione di Ala (TN)
 Sega – l'unica frazione di Cavaion Veronese (VR)
 La Sega – frazione di Gruaro (VE)
 Sega – frazione di Terragnolo (TN)
 Sega – frazione di Trambileno e Rovereto (TN)
 Sega – frazione di Vallarsa (TN)
 Seghe – frazione di Velo d'Astico (VI)

Imprese 
 SEGA – società multinazionale giapponese attiva nell'ambito dei videogiochi

Musica 
 Sega – genere musicale e un ballo tipico dell'isola di Mauritius
 Sega musicale – strumento musicale

Persone 
 Filippo Sega – cardinale italiano
 Francesco della Sega – religioso anabattista italiano
 Giovanni del Sega – pittore italiano
 Giulio Sega – ex calciatore italiano
 Ronald Sega – astronauta e ingegnere statunitense
 Sergio Sega – calciatore italiano
 Vittorio Sega – politico italiano

Medicina 
 SEGA – tumore cerebrale

Altro 
 Sega – simbolo araldico

Altri progetti